

CAD este un acronim care se poate referi la

Aviație 

 CAD -- codul IATA al aeroportului Wexford County Airport, din Cadillac, Michigan, Statele Unite ale Americii  United States

Bănci, instituții financiare 

 CAD -- Capital Adequacy Directive, directivă a Comunității Europene, care dorește a stabili standarde de capital pentru firmele bancare și cele non-bancare

Monede naționale 

 CAD -- acronim uzual pentru dolarul candian, moneda oficială a Canadei

Proiectare computerizată 

 CAD, proiectare asistată de calculator (computer-aided design), un grup larg de programe de software, care ajută inginerii, arhitecții și alte categorii de designeri

Medicină 

 CAD -- boli coronariene arteriale, în original, Coronary artery disease

Vezi și 

 Caddy, cel care cară trusa de bastoane de golf ale unui jucător de o certă valoare